Dam (Antwerpen), een wijk in Antwerpen
 Den Dam (Eefde), een landhuis en voormalige havezate